Shafir ist der Familienname folgender Personen:

 Belle Shafir (* 1953), deutsch-israelische Bildhauerin und Malerin
 Eldar Shafir (* 1959), amerikanischer Sozialwissenschaftler
 Haim Shafir (* 1950), israelischer Spieleautor
 Marina Shafir (* 1988), amerikanische Wrestlerin MMA-Kämpferin
 Shlomo Shafir (1924–2013), israelischer Historiker, Journalist und Chefredakteur